Mithymna är ett släkte av insekter. Mithymna ingår i familjen Nogodinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Mithymna